Tombstone (Arizona), een stad in de Amerikaanse staat Arizona
 Tombstone (film), een film uit 1993
 Tombstone (Marvel), een personage van Marvel Comics